Mistrzostwa Europy w Podnoszeniu Ciężarów 1982 – 61. edycja mistrzostw Europy w podnoszeniu ciężarów, która odbyła się między 18 a 26 września 1982 r. w Lublanie (była Jugosławia). Startowali tylko mężczyźni w dziesięciu kategoriach wagowych.

Medaliści

Klasyfikacja medalowa

Bibliografia 

 Rezultaty zawodów na sport24.ee

Mistrzostwa Europy w podnoszeniu ciężarów
1982 w sporcie
Sport w Lublanie